

Sigle
 Learning Object Metadata

Codici 
 lom – codice ISO 639-3 della lingua loma

Geografia

Bulgaria
 Lom – città della Bulgaria
 Lom – fiume della Bulgaria
 Rusenski Lom – fiume della Bulgaria che si divide in:
 Beli Lom (bulgaro: Lom bianco)
 Chorni Lom (bulgaro: Lom nero)

Norvegia
 Lom – comune della contea di Innlandet

Repubblica Ceca
 Lom – città del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem
 Lom – comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
 Lom – comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
 Lom u Tachova – comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň

Altro 
 Lom, detto anche Bosha (o talvolta Posha) – gruppo etnico della Transcaucasia